

Sciences et techniques 
 En botanique, une pousse est une plantule (ou jeune pousse) ou une jeune partie de plante (éventuellement un rejet).

Culture et société 
 Les pousses sont des courses sauvages entre amateurs de sport mécanique, pratiquées à La Réunion sur route ouverte, illégalement.

Patronyme 

 André Pousse (1919-2005), un acteur français ;
 Pauline Pousse (1987-), une athlète française ;
 Pierre Pousse (1966-), un joueur français de hockey sur glace.

Patronyme français